Araruama, amtlich , ist eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro an der Küste der Laguna de Araruama. Die Entfernung zur Hauptstadt Rio de Janeiro beträgt 108 km. Die Stadt hatte bei der Volkszählung 2010 112.008 Einwohner, die Araruamenser genannt werden. Zum 1. Juli 2016 wurde die Bevölkerungszahl auf 124.940 Einwohner geschätzt. Die Fläche beträgt 638,023 km² und die Bevölkerungsdichte 175,5 Personen pro km².

Stadtverwaltung 
Stadtpräfektin (Exekutive) ist seit der Kommunalwahl 2016 für die Amtszeit 2017 bis 2020 Lívia Soares Bello da Silva, genannt Lívia de Chiquinho, des Partido Democrático Trabalhista (PDT). Die Legislative liegt bei einer Munizipkammer, der Câmara Municipal, bestehend aus 17 Stadträten. Präsident für die Amtszeit 2017 bis 2018 ist Carlos Alberto Siqueira da Silva (PPS).

Stadtgliederung 
Der Munizip ist laut Stadtkabinettbeschluss Lei Nº 1.606 vom 22. November 2010 in fünf Distrikte und 59 Bairros gegliedert.

Strände 
An der Laguna de Araruama liegen die Strände Praia dos Amores, Praia do Barbudo, Praia do Centro, Praia do Coqueiral, Praia do Dentinho, Praia da Espuma, Praia do Gavião, Praia do Hospício, Praia de Iguabinha, Praia de Pernambuca, Praia da Pontinha, Praia Seca und Praia do Tomé. Am Atlantischen Ozean befinden sich die Strände Praia de Massambaba und Praia do Vargas.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Geisa Aparecida Coutinho (* 1980), Sprinterin
 Tiffani Marinho (* 1999), Sprinterin

Weblinks 

 Website der Stadtpräfektur (portugiesisch)
 IBGE: Cidades@ Rio de Janeiro: Araruama.. Gemeindecode 330020, amtliche Statistik

Einzelnachweise 

Ort in Rio de Janeiro (Bundesstaat)
Município in Rio de Janeiro (Bundesstaat)
Gegründet 1859